Passo dopo passo – album di Nicola Di Bari del 1981
 Passo dopo passo – album de Il Castello di Atlante del 1994
 Passo dopo passo – album di Gigi D'Alessio del 1995
 Passo dopo passo – album di Davide De Marinis del 2001
 Passo dopo passo – singolo di Dolcenera del 2005